

Цешановиці — село в гміні Ґошковіце Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Цешановиці — село в гміні Каменник Ниського повіту Опольського воєводства